Дённа:
 Дённа (коммуна) — коммуна в Норвегии.
 Дённа (остров) — остров в Норвегии.